Veïnatge o veïnat (matemàtiques), subconjunt que conté el punt i tots els punts prou propers al punt
 Veïnatge administratiu
 Veïnatge civil, lligam que determina la subjecció d'una persona al dret personal d'una determinada comunitat autònoma amb dret civil propi o al dret civil comú
 Veïnatge universal terme encunyat pel filòsof canadenc Marshall McLuhan el 1967, al seu llibre The Medium is the Message